Пентапалладийтриторий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
палладия и тория
с формулой ThPd,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентапалладийтриторий образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,7149 нм, c = 0,3899 нм, Z = 1
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1387 °C.

Примечания